Exoatmospheric Kill Vehicle, de niet-explosieve springkop van een antiraketsysteem
Europäischer Kartellverband der christlichen Studentenverbände, christelijke Europese studentenkoepel
Ekatarina Velika, een rockband uit Belgrado